Красноя́рская у́лица — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в большинстве случаев в честь города Красноярска.

Россия 
 Красноярская улица — улица в Абакане.
 Красноярская улица — улица в Железногорске Красноярского края.
 Красноярская улица — улица в Иванове.
 Красноярская улица — улица в Иркутске.
 Красноярская улица — улица в Москве.
 Красноярская улица — улица в Новосибирске.
 Красноярская улица — улица в Норильске.
 Красноярская улица — улица в посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга.
 Красноярская улица — улица в Пензе.
 Красноярская улица — улица в Томске.
 Красноярская улица — улица в Уфе.
 Красноярская улица — улица в Хабаровске.
 Красноярская улица — улица в Чите.
 Красноярская улица -- исчезнувшая улица в Томске, примыкала к улице Смирнова между домами 20 и 22.

Украина 
 Красноярская улица — улица в Луганске.
 Красноярская улица — улица в Харькове.

Улицы, названные в честь городов